Motorpoint Arena Cardiff, een arena voor concerten en sportevenementen in Cardiff, Wales
Motorpoint Arena Nottingham, een arena voor concerten in Nottingham, Engeland
 Motorpoint Arena (Sheffield), een voormalige naam van een arena voor concerten en sportevenementen in Sheffield, Engeland.